Кумин:
 Кумин — травянистое растение.
 Кумин — фамилия.